Соболев, Александр Владимирович:
 Соболев, Александр Владимирович (1915—1986) — советский поэт, прозаик и журналист.
 Соболев, Александр Владимирович (род. 1954) — российский учёный, специалист в области геохимии и петрологии, академик РАН (2016).